Бунк () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бунк, Герард (1888—1958) — немецкий композитор и органист.
 Бунк, Карстен (род. 1960) — немецкий гребец.